Salis (plemstvo), pobočna linija Seewis
Ivan Salis Seewis, hrvatski general austro-ugarske vojske
Johann Gaudenz von Salis-Seewis (1762. – 1834.), švicarski pjesnik
Johann Gaudenz Dietegen von Salis-Seewis (1825. – 1886.), švicarski pravnik i političar